Гран-при Швеции 1975 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 8 июня 1975 года на трассе Андерсторп.

В этой гонке «Хескет» вновь выставил второй автомобиль для Торстена Пальма. «Вильямс» поменял обоих гонщиков: Дамьен Маги сменил покинувшего команду Артуро Мерцарио, а Ян Шектер выступал вместо участвовавшего в гонке Формулы-2 в Хоккенхайме Жака Лаффита. Кроме того, в команде «Хилл» заменили Франсуа Миго на Верна Шуппана.

Квалификацию впервые в карьере выиграл Витторио Брамбилла, принёсший «Марчу» первый поул с 1970 года. В гонке итальянец лидировал до 15 круга, после чего проблемы с шинами на его автомобиле позволили выйти вперёд Карлосу Ройтеману. Ближе к концу гонки аргентинца обошёл поднявшийся с пятого места Ники Лауда, который в итоге одержал третью победу подряд. Четвёртое место Марио Андретти стало лучшим достижением в истории его команды «Парнелли».

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—15  Витторио Брамбилла
 16—69 Карлос Ройтеман
 70—80 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швеции